Kagerup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Kagerup (Gribskov Kommune) – landsby i Mårum Sogn, Gribskov Kommune
 Kagerup Station – Station i Kagerup (Gribskov Kommune)
 Kagerup (Holbæk Kommune) – bebyggelse i Søndersted Sogn, Holbæk Kommune